Топольное — название ряда населённых пунктов:

Россия 
 Топольное — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Топольное — село в Угловском районе Алтайского края.
 Топольное — село в Хабарском районе Алтайского края.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Топольное — село в Симферопольском районе.

Озера 
 Топольное — озеро в Алтайском крае